Avrainville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Avrainville (Essonne) im Département Essonne
Avrainville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Avrainville (Vosges) im Département Vosges